To je seznam sončevih mrkov v 20. stoletju pr. n. š. Med periodo 2000 do 1901 pr. n. š. je bilo skupno 239 mrkov, od katerih je bilo 84 delnih, 71 kolobarjastih (eden ne-centralni), 62 popolnih in 22 hibridnih. Največje število mrkov v enem letu je bilo štiri. To se je zgodilo v naslednjih 10 letih: 1998 pr. n. š., 1983 pr. n. š., 1980 pr. n. š., 1958 pr. n. š., 1940 pr. n. š., 1926 pr. n. š., 1922 pr. n. š., 1918 pr. n. š., 1911 pr. n. š. in 1904 pr. n. š. En mesec, marec 1958 pr. n. š., je imel dva mrka.

Sklici 

-20